Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1979 года проводился в Республики Корея с 29 апреля по 13 мая в городе Сеул.

Это был 8-й по счёту турнир. Впервые проходил в Азии.
На чемпионате участвовали 12 команд.
Сборные социалистического лагеря объявили бойкот играм чемпионата мира в Южной Корее — в результате холодной войны.

Победителем стала женская сборная США по баскетболу по результатам групповых финальных игр. Это третий титул чемпиона мира.

Арена

Формат 
Формат турнира не изменился. Исключение в том, что вместо хозяина первенства начинал чемпионат с финального турнира — сильнейшая команда (сборная США).
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов.
 Финалисты и сильнейшая команда первенства в групповом турнире определяли призёров (с учетом результатов игр между соперниками игравшими в отборочном турнире). Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 8-12 места.

Участники 

Впервые в чемпионате мира участвовали команды :
 Представитель от ФИБА Европы — сборная Нидерландов в связи с отказом по политическим мотивам сильнейших сборных Европы входящих в социалистический лагерь.
 Представитель от ФИБА Азии — сборная Малайзии (4 место чемпионата Азии 1978 года) в связи с отказом по политическим мотивам сборной Китая.
 Представитель от ФИБА Южной Америки — сборная Боливии (2 место чемпионата Южной Америки 1978 года) в связи с отказом сборной Мексики.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа С

Квалификационный турнир 

* — игры проведенные на групповом этапе

Финальные игры 

Сборная США сразу вышла в финальный раунд.

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забила игрок сборной Нидерландов Ирене Марсхалкерверде — 36 очков (Нидерланды — Боливия счет 95 : 34).

Самые результативные игроки

Итоговая таблица

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1979 года на сайте ФИБА
 Данные сайта www.todor66.com
 Чемпионат мира 1979 года на сайте История Баскетбола США

1979 год в баскетболе
Чемпионаты мира в Республике Корея
Международные спортивные соревнования в Сеуле
Апрель 1979 года
Май 1979 года
1979
Баскетбол
Спорт в Республике Корея в 1979 году